Kleppe bezeichnet:
 Kleppe (Orpe), Zufluss der Orpe in Hessen und Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kleppe (Klepp), Dorf in der Kommune Klepp, Fylke Rogaland, Norwegen

Kleppe ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kleppe (1889–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Kjell Kleppe (1934–1988), norwegischer Biochemiker und Molekularbiologe
 Johan Kleppe (1928–2022), norwegischer Veterinärmediziner und Politiker
 Per Kleppe (1923–2021), norwegischer Politiker
 Thomas S. Kleppe (1919–2007), US-Innenminister